Луис Марквел «Лу» Ро (; родился 14 июля 1972, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Лу Ро родился в городе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), учился в одноимённой школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 
После окончания школы Ро поступил в Массачусетский университет в Амхерсте, где в течение четырёх лет выступал за команду «УМасс Минитмен», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1905 очков, 1070 подборов, 191 передачу, 93 перехвата и 121 блок-шот. При Ро «Минутмен» постоянно выигрывали регулярный чемпионат и турнир конференции Atlantic 10, а также четыре года подряд выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1992—1995). В сезоне 1994/1995 годов «Минутмен» вышли в 1/4 финала турнира NCAA (), где проиграли команде «Оклахома Стэйт Ковбойз» (54—68).

По количеству набранных очков за студенческую карьеру Ро занимает третье место за всю историю команды, а по количеству сделанных подборов и реализованных штрафных бросков (578) — первое. В 1995 году свитер с номером 15, под которым он выступал, был закреплён за ним и выведен из употребления.

Карьера в НБА 
Играл на позиции лёгкого форварда и тяжёлого форварда. В 1995 году был выбран на драфте НБА под 30-м номером командой «Детройт Пистонс». Позже выступал за команды «Голден Стэйт Уорриорз», «Рокфорд Лайтнинг» (КБА) и «Квад-Сити Тандер» (КБА). Всего в НБА провёл 2 сезона. В 1995 году Ро признавался баскетболистом года среди студентов конференции Atlantic 10, а также включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 66 игр, в которых набрал 130 очков (в среднем 2,0 за игру), сделал 92 подбора, 21 передачу, 13 перехватов и 9 блок-шотов.

Зарубежная карьера 
После досрочного завершения профессиональной карьеры в НБА Лу Ро в 1997 году перебрался в Европу, где сначала отыграл один сезон в чемпионате Испании за «Уникаха Малага», после чего переехал в Италию, где в течение одного сезона играл за «Полти Канту». В 2000 году он вернулся в Испанию, где задержался уже надолго, постоянно меняя клубную прописку. За десять лет он успел поиграть в девяти разных командах: «Драк Инка», «Хихон Балонсесто», «Лукентум Аликанте», «Каха Сан-Фернандо», «Пальма Аква Магика», «ТАУ Керамика», «Поларис Уорлд Мурсия», «Гипускоа БК» и «Тенерифе». В 2001 году, выступая в составе «Хихона», Ро был признан самым ценным игроком лиги АБК.

В сезоне 2006/2007 годов успел поиграть в чемпионате Южной Кореи за «Сеул СК Найтс». В 2010 году переехал в Мексику, где выступал за команду «Альконес УВ Халапа», а в следующем году в Аргентину, где на протяжении одного сезона играл за клуб «Регатас Корриентес», после чего закончил свою профессиональную карьеру в 2012 году.

Карьера в сборной США 
В 1994 году Ро выиграл в составе сборной США бронзовые медали на Играх доброй воли в Санкт-Петербурге.

Последующие годы 
В настоящий момент Лу Ро работает на должности администратора в мужской баскетбольной команде Массачусетского университета, помогая своему бывшему одноклубнику и нынешнему главному тренеру Дереку Келлоггу.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Биография на сайте Umasshoops.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «УМасс Минитмен» (баскетбол)
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки «Рокфорд Лайтнинг»
Игроки БК «Канту»
Игроки «Квад-Сити Тандер»
Игроки БК «Хихон»
Игроки БК «Аликанте»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Сеул СК Найтс»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Мурсия»
Игроки БК «Гипускоа»
Игроки БК «Тенерифе»
Игроки БК «Альконес»
Игроки БК «Регатас»
Выпускники Университета Массачусетса в Амхерсте